Рукомиш означає:

 Рукомиш — село (тепер Бучацький район)
 Рукомиш — перша стаття Володимира Гнатюка